Nanou peut désigner :

Prénom

 Nanou Garcia, actrice et scénariste française
 Nanou Saint-Lèbe (née en 1942), écrivaine française

Toponyme

Nanou, une commune du Burkina Faso

Cinéma et télévision
 Nanou, un film franco-britannique de Conny Templeman sorti en 1986.
 Nanou, série télé en 13 épisodes, diffusée sur la  de l'ORTF en 1970.
 Nanou, fils de la Jungle, film américain sorti en 1973.